Palazzo Spinola est le nom donné à plusieurs édifices historiques – dont plusieurs inscrits dans le système des palais des Rolli – situés dans la ville de Gênes mais aussi dans d'autres villes italiennes.

Centre historique de Gênes
.
Palazzo Angelo Giovanni Spinola (palais des Rolli).
.
Palazzo Giacomo Spinola (palais des Rolli).
Palazzo Gio Battista Spinola (palais des Rolli).
 (palais des Rolli).
.
.
 (palais des Rolli).
 (palais des Rolli).
 (palais des Rolli).
.
Palazzo Spinola di Luccoli-Balestrino.
.
Palazzo Spinola di Pellicceria (palais des Rolli).
.
Palazzo Pietro Spinola di San Luca.
.
.

Province de Gênes
 à Campo Ligure. 
 à Isola del Cantone.

Malte
 à San Ġiljan
 à La Valette

Autres
 à Rocchetta Ligure.
Palazzo Spinola à Milan.

Articles connexes
Liste des palais de la ville de Gênes